Кампо Алегре има више значења:

 Кампо Алегре (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Алегре, Ел Позо (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Алегре (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Алегре, Санта Сесилија (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампо Алегре (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику